Владимир Баскаков:
 Баскаков, Владимир Евтихианович (1921—1999) — советский и российский киновед, литературовед, писатель, сценарист.
 Баскаков, Владимир Иванович (1941—1982) — советский футболист, судья.
 Баскаков, Владимир Николаевич (1909—1992) — советский военный деятель, генерал-полковник.